Георг Штайн (, 17 апреля 1909 — 1980-е годы) — немецкий , мастер. Чемпион ГДР 1951 г.

Жил в Кобленце. Был многократным чемпионом города (впервые — в 1925 г. в возрасте 16 лет).

Пик спортивной активности приходится на 1-е послевоенное десятилетие.

О месте и точной дате смерти шахматиста сведений нет.

Наивысшим творческим достижением Г. Штайна считается его партия с Р. Тешнером из чемпионата Германии 1948 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Georg Stein 1952 in Dresden ein Foto im Bundesarchiv

Умершие в 1980-е годы